Okręty US Navy o nazwie USS "Billfish" pochodzącej od angielskiego określenia kilku gatunków dużych, drapieżnych, morskich ryb z pyskiem w kształcie miecza (makrelosze, marliny i żaglice:
 Pierwszy "Billfish" (SS-286) był okrętem podwodnym typu Balao, który wszedł do służby w 1943 i został skreślony z listy w 1968.
 Drugi "Billfish" (SSN-676) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który wszedł do służby w 1971 i został skreślony z listy w 1999.

Billfish